Orascom ist eine ägyptische Geschäftsgruppe und wird über die Orascom Development Holding AG geführt. Sie wurde 1972 von Onsi Sawiris gegründet. 

Geschäftsfelder sind die Telekommunikationsbranche, das Bauwesen und das Hotelgewerbe.
Es hat ein Anlagekapital von 3 Mrd. US-Dollar und einen Jahresertrag von über 1 Milliarde US-Dollar.

Unternehmen der Gruppe 
 OCI 
 Orascom Construction (OC)
 Orascom Development Holding (ODH)
 Orascom Development and Management (ODM)
 Orascom Hotels and Development (OHD)
 Orascom Technology Solutions (OTS)
 Orascom Telecom Media and Technology Holding (OTMT) 

Unternehmen (Ägypten)